Uma divisória pode referir-se a 

Divisória - termo usado em construção
Divisória de águas - linha de separação de águas

Desambiguação